Kanada Kaśjapa zwany też Uluka ("Sowa") (II-III w.) – filozof indyjski. Według hinduskiej tradycji twórca atomistycznego systemu wajsiesziki. Autor Vaisesika-sutry.

Indyjscy filozofowie